Уакит:

 Уакит — левый приток Ципы.
 Уакит — посёлок на северо-востоке республики Бурятии.